

Sigle 
 GPRS Tunnelling Protocol – protocollo di rete del livello di trasporto

Chimica 
 GTP – guanosintrifosfato, un nucleotide che si trova nell'RNA